Молочайные () — подсемейство растений семейства , включающее около 50 родов, распределённых по пяти трибам.

Виды:

Литература 
Жизнь растений. Т. 5. О. В. Чернева. Под ред. А. Л. Тахтаджяна. — М.: Просвещение, 1981, стр. 135—141.

Примечания 

Молочайные